Potts je lahko:
 Arnold William Potts, general
 David M. Potts, kongresnik ZDA
 Frederick William Owen Potts, vojak
 Andy Potts, atlet